Ars (Creuse) – francuskie miasto w regionie Limousin
 Ars (Charente) – francuskie miasto w regionie Poitou-Charentes
 Ars – hiszpańska miejscowość w Katalonii, w gminie Les Valls de Valira
 ARS – skrót od American Rocket Society (Amerykańskie Towarzystwo Rakietowe)
 ARS++ – język programowania
 ARS – międzynarodowe oznaczenie peso argentyńskiego

Zobacz też 
 Ars-sur-Formans miejscowość i gmina we Francji w regionie Rodan-Alpy
 Ars longa – łacińska maksyma
 Ars minor – pierwsza część podręcznika gramatyki łacińskiej Donata
 Ars maior – druga część podręcznika gramatyki łacińskiej Donata
 Aars – miasto w Danii, siedziba gminy Aars